Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Laurent en référence en général à saint Laurent :
 la cathédrale Saint-Laurent d’Alba en Italie ;
 la  de Duitama en Colombie ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Gênes en Italie ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Grosseto en Italie ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Lugano en Suisse ;
 l’ancienne cathédrale Saint-Laurent de Mortara en Italie ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Pérouse en Italie ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Prague en Tchéquie ;
 la  de San Lorenzo au Paraguay ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Sant Feliu de Llobregat en Espagne ;
 la  de Santa Cruz de la Sierra en Bolivie ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Tivoli en Italie ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Trapani en  Italie ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Trogir en Croatie ;
 la cathédrale Saint-Laurent de Viterbe en Italie.

De plus,
Cattedrale di San Lorenzo (cathédrale Saint-Laurent) ou parfois Duomo di San Lorenzo (dôme Saint-Laurent) désigne, en Italie, plusieurs cathédrales dédiées à saint Laurent :

 Cattedrale di San Lorenzo à Gênes, en Ligurie.
 Cattedrale di San Lorenzo de Pérouse, en Ombrie.
 Cattedrale di San Lorenzo de Trapani, en  Sicile.
 Cattedrale di San Lorenzo de Tivoli, dans le Latium
 Cattedrale di San Lorenzo de Grosseto, en Toscane.
 Duomo di San Lorenzo d'Alba, en Piémont.
 Basilica di San Lorenzo de Milan, en Lombardie (ex-cathédrale).

Et dans d'autres pays :
 Duomo di San Lorenzo de Lugano, au  Tessin, en Suisse.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Laurent
~